Улица Степа́на Супруна́ (в 1922—1965 — 1-й Красноармейский переулок) — улица в Северном административном округе города Москвы. Проходит от Ленинградского проспекта до Красноармейской улицы.

Нумерация домов ведётся от Ленинградского проспекта.

В 2014 году на улице введено одностороннее движение от Красноармейской улицы.

Происхождение названия 
Улица названа в 1965 году в честь лётчика-испытателя Степана Супруна (1907—1941). Ранее — 1-й Красноармейский переулок (1922).

Примечательные здания и сооружения 

По чётной стороне:
 № 4/10 — жилой дом. Здесь жили актёр Пётр Щербаков, советский государственный деятель, министр иностранных дел СССР Д. Т. Шепилов;
 № 12 — детский сад № 448.

Примечания